Archaeoglobaceae bezeichnet eine Familie von Archaeen im Phylum Euryarchaeota. Alle bekannten Gattungen der Archaeoglobaceae sind hyperthermophil (extrem hitzeliebend) und kommen in der Nähe von Hydrothermalquellen im Meer vor. In der gegenwärtig akzeptieren Taxonomie sind die Archaeoglobaceae die einzige Familie in der Ordnung Archaeoglobales, die wiederum die einzige Ordnung in der Klasse Archaeoglobi ist. Metagenomik-Daten legen jedoch die Existenz weiterer Mitglieder in der Ordnung und der Klasse nahe.

Metabolismus 
Auch wenn sie alle phylogenetisch miteinander verwandt sind, unterscheiden sich die Gattungen der Archaeoglobaceae in Einzelheiten ihres Stoffwechsels.
Die Archaeen der Gattung Archaeoglobus sind chemoorganotrophe und sulfatreduzierend. Sie sind die einzigen bekannten Vertreter der Archaeen, die über diese Art des Stoffwechsels verfügen (Stand 2005). Die Mitglieder der Gattung Ferroglobus sind hingegen chemolithotrophe Organismen und verbinden die Oxidation von Eisen mit der Reduktion von Nitrat.
Die Vertreter der Gattung Geoglobus sind eisenreduzierende Archaeen, die Wasserstoffgas oder organische Verbindungen als Energiequelle nutzen.

Systematik 
Die hier angegebene Taxonomie basiert auf folgenden Quellen:
 (L) –  (LPSN)
 (N) –  (NCBI)
 (G) –  (GTDB).
Die unter Einbeziehung von Metagenomik-Daten erstellte GTDB teilt etliche der Gattungen und Spezies aus der herkömmlichen Systematik auf, einschließlich des Geoglobus-Stammes SBH6.

Referenzstämme sind durch ein hochgestelltes T () gekennzeichnet, die Typ-Taxa sind fett wiedergegeben. Stand: Anfang März 2023.

Klasse Archaeoglobi  2002(G,L,N)
 Ordnung Archaeoglobales  2002(G,L,N)
 Familie Archaeoglobaceae  2002(G,L,N)
 Gattung Archaeoglobus  1988(G,L,N)
 Spezies Archaeoglobus fulgidus  1988 (Typusart)(G,L,N)mit VC-16T alias ATCC:49558T, DSM:4304T, JCM:9628T(G,L,N) oder NBRC:100126T(G,N) und DSM:8774(G,N)– Fundort: Italien, bei Insel Vulcano Habitat: Raucher (Hydrothermie) und Thermalquellen weltweit bzw. Nordsee, marines Ölfeld(N)
 Spezies Archaeoglobus fulgidus_A(G)mit SpSt-87T(G,N)– Fundort: Nevada, Great Boiling Spring(N)
 Spezies Archaeoglobus infectus  et al. 2008(L,N) [Archaeoglobus sp. Arc51(N)]mit Arc5T alias DSM:18877T(L,N)– Fundort: Nordwestpazifik, Izu-Bonin-Bogen, Suiyo-Seamount, Tiefsee-Hydrothermalfeld
 Spezies Archaeoglobus neptunius  et al. 2021(L,N) [Archaeoglobus sp016757965,(G) Archaeoglobus sp. SE56(N)]mit SE56T(L,G,N) alias DSM:110954T(L,N)– Fundort: Mittelatlantischer Rücken, TAG-Hydrothermalfeld(N)
 Spezies Archaeoglobus lithotrophicus  et al. 1993(L,N)mit TF2T(L,N)– Fundort: Nordsee, Thistle-Ölfeld
 Gattung Archaeoglobus_A(G)
 Spezies Archaeoglobus_A sulfaticallidus(G) [Archaeoglobus sulfaticallidus  et al. 2010(L,N)]mit  alias DSM:19444T(L,N)– Fundort: Pazifik, Ostflanke des Juan-de-Fuca-Rückens
 Spezies Archaeoglobus_A sp002010195(G) [Archaeoglobus sp. JdFR-32(N)]– Fundort: Pazifik, Bodenfluide des Juan-de-Fuca-Rückens
 Gattung Archaeoglobus_B(G)
 Spezies Archaeoglobus_B profundus(G) [Archaeoglobus profundus  et al. 1990(L,N)]mit AV1T(L,N) alias DSM:5631T(L,G,N)– Fundort: Golf von Kalifornien, Guaymas-Becken(N)
 Spezies Archaeoglobus_B sp003663025(G)mit Archaeoglobales archaeon isolate B35_G2T(G,N)– Fundort: Golf von Kalifornien, Guaymas Basin
 Gattung Archaeoglobus_C(G)
 Spezies Archaeoglobus_C veneficus(G) [Archaeoglobus veneficus  et al. 1998(L,N)]mit SNP6T(L,G,N) alias DSM:11195T(L,N)– Fundort: Mittelatlantischer Rücken, Snake Pit Hydrothermalfeld
 Spezies Archaeoglobus_C sp003663055(G)mit Archaeoglobales archaeon isolate B10_G2T(G,N)– Fundort: Golf von Kalifornien, Guaymas Basin
 Gattung Ferroglobus  et al. 1997(L,G,N)
 Spezies Ferroglobus placidus  et al. 1997(L,G,N)mit AEDII12DOT(L,N) alias DSM:10642T(L,G,N)– Fundort: Italien, Hydrothermalfeld vor Insel Vulcano(N)
 Spezies Ferroglobus sp015520115(G)mit Ferroglobus sp. isolate S146_9T(G,N)– Fundort: Pazifik, Brothers Volcano
 Gattung Geoglobus  et al. 2002(L,G,N)
 Spezies Geoglobus acetivorans  et al. 2009(L,G,N) [Geoglobus sp. SBH6(N)]mit SBH6T(L,G,N) (ASM78925v1, SAMN03070125)(G) alias DSM:21716(N)– Fundort: Mittelatlantischer Rücken, Ashadze-Hydrothremalfeld
 Spezies Geoglobus acetivorans_A(G)mit SBH6:LDL_001T(G) (ASM1516348v1, SAMN16077771, Probenname: LDL_001)– Fundort: Mittelatlantischer Rücken, Ashadze-Hydrothremalfeld
 Spezies Geoglobus ahangari  et al. 2002(L,G,N) [Hyperthermophile str. 234(N)]mit 234T(L,G,N) alias ATCC:BAA-425T(L,N)– Fundort: Golf von Kalifornien, Guaymas-Becken(N)
 Spezies Geoglobus ahangari_A(G)mit SpSt-97T(G,N)– Fundort: Nevada, Great Boiling Spring(N)
 Gattung „Candidatus Methanomixotrophus“ corrig.  et al. 2020(L) [„Ca. Methanomixophus“  et al. 2020(L)]
 Spezies „Ca. Methanomixotrophus dualis“ corrig.  et al. 2020(L) [„Ca. Methanomixophus dualitatem“  et al. 2020(L)]mit WYZ-LMO1T, kurz LMO1T (und [WYZ-]LMO3)– Fundort: Yellowstone-Nationalpark, Washburn Spring (bzw. Obsidian Pool)
 Spezies „Ca. Methanomixotrophus hydrogenitrophicus“ corrig.  et al. 2020(L) [„Ca. Methanomixotrophus hydrogenitrophicum“  et al. 2020(L)]mit Bin16T– Fundort: China, Jiangsu Erdölreservoir
 Gattung „Candidatus Methanoproducendum“  et al. 2019
 Spezies „Ca. Methanoproducendum senex“  et al. 2019mit GMQP bin_32T– Fundort: China, Tengchong, Heiße Quelle GuMingQuan
 Familie JdFR-42(G)
 Gattung JdFR-42(G)
 Spezies JdFR-42 sp002010305(G) [Archaeoglobi archaeon JdFR-42(N)]mit JdFR-42T(G,N)– Fundort: Pazifik, Fluide in der basaltischen Flanke des Juan-de-Fuca-Rückens(N)
 Mitglieder der Ordnung Archaeoglobales incertae sedis
 Spezies Archaeoglobales archaeon ex4484_92(N)mit ex4484_92T(G,N) (GTDB:Failed Quality Check)– Fundort: Golf von Kalifornien, Guaymas Basin(N)
 Ordnung JdFR-21(G)
 Familie JdFR-21(G)
 Gattung JdFR-21(G)
 Spezies JdFR-21 sp002011165(G) [Euryarchaeota archaeon JdFR-21(N)]mit JdFR-21T(G,N)– Fundort: Pazifik, Bodenfluide des Juan-de-Fuca-Rückens(N)
Da Archaeoglobus infectus in der GTDB nicht repräsentiert ist, bleibt die genaue Zuordnung dieser Art zu einer Gattung nach dem dort vorgenommenen Split unsicher.

Phylogenie 

In eckigen Klammern ist vermerkt, in welchen Gattungen sich die Archaeoglobus-Arten nach dem in der GTDB vorgenommenen Split wiederfinden.

Anmerkungen

Weiterführende Literatur

Wissenschaftliche Bücher

Wissenschaftliche Datenbanken 
 PubMed: Referenzen zu Archaeoglobaceae
 PubMed Central Referenzen zu Archaeoglobaceae
 Google Scholar Referenzen zu Archaeoglobaceae

Weblinks 
 
 Archaeoglobaceae, auf: Species2000
 MicrobeWiki: Suche: Archaeoglobaceae. Kenyon College, Department of Biology
 
 Archaeoglobaceae, auf Lifemap NCBI Version
 Archaeoglobi, auf OneZoom
 Archaeoglobaceae, auf LifeGate

Einzelnachweise 

Euryarchaeota